

Населені пункти та їхні частини
 Обрите — гміна в Пултуському повіті Мазовецького воєводства
 Обрите — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Обрите — село в гміні Нур Островського повіту Мазовецького воєводства
 Обрите — колонія в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки